Малые Озерки — название нескольких населённых пунктов:
 Малые Озерки — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Малые Озерки — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Малые Озерки — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Малые Озерки — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Малые Озерки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 
 Малые Озёрки — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Малые Озёрки — село в Новобурасском районе Саратовской области.